«Сталинский блок» — филателистическое наименование советского почтового блока 1949 года , первого коммеморативного выпуска, посвящённого лично лидеру Советского Союза — И. В. Сталину.

История 
В каталогах почтовых марок блок может именоваться «К 70-летию Сталина» и «70 лет со дня рождения И. В. Сталина» (в каталоге Загорского). Некоторые источники (в частности, Вениамин Алойц и Марат Глейзер) утверждают, что этот блок был отпечатан втайне от И. В. Сталина, готовился для него как сюрприз и, видимо, поэтому попал в обращение. Он стал самым крупным почтовым блоком в истории филателии СССР; его размеры составили 175 × 220 мм. Данный блок также относился к числу филателистической продукции советского периода (ок. 100 единиц), которые не были разрешены к вывозу из СССР и России.

Каталожная нумерация 
Это одиночный почтовый блок с четырьмя марками. Номер ЦФА 1483, дата выпуска 1949-12.

Описание блока и марок 
Союз Советских Социалистических Республик выпустил блок с четырьмя марками в декабре 1949 года. Художник Р. Ф. Житков. Фототипия (марки без зубцов) в сочетании с литографией на плотной бумаге белого и кремового цвета. Четыре многоцветные марки номиналом 40 к окружены рамкой золотистого и красного цвета или бронзового и красного цвета, рамки отличаются размерами. Размер блока . Тираж 1 млн (2 млн по каталогу Michel):
 блок ЦФА № 1483 — Иосиф Сталин, настоящее имя Иосиф Джугашвили (1879—1953), революционер и политик грузинского происхождения. Выпускался на белой и кремовой бумаге. На блоке четыре марки (марки считаются слева направо сверху вниз):
 1-я марка (Michel № 1424) — дом, в котором родился Сталин, Гори, Грузия. Картина  «Гори. Дом, в котором родился  (Сталин)». Холст, масло, 1936;
 2-й марка (Michel № 1425) — Сталин с Лениным в Смольном, Петроград, 1917. Рисунок  «24 ноября, ночью в Смольный прибыл » (из серии « в 1917 г.»). Бумага, уголь, 1947. Музей В. И. Ленина, Москва;
 3-я марка (Michel № 1426) — Сталин с Лениным в Горках. Фотография , 1922;
 4-й марка (Michel № 1427) — Сталин в кабинете. Картина  « в рабочем кабинете». Холст, масло, 1948.

Инвестиционные особенности 

Ориентировочная стоимость «белой» разновидности «чистого» (без дефектов) почтового блока по каталогу Загорского за 2008 год —  рублей. Чистая с наклейкой или со следами наклейки — 6000 рублей. Гашёный блок — 4500 рублей. В 2009 году авторы каталога оценивали «белую» разновидность «чистого» (без дефектов) блока в  рублей.

Чистая без дефектов «кремовая» разновидность в 2008 году оценивалась в  рублей (в 2009 году —  рублей). С наклейкой — 5000, гашёная — 3000 рублей.

См. также 
 Почтовый блок
 Празднование 70-летия Сталина
 Сталин в филателии

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 
 

Легендарные марки
Почтовые марки СССР
Сталин в филателии
Юбилеи в СССР
Появились в 1949 году в СССР